

Lanthane

Lithium

Lawrencium

Lutécium

Livermorium 

Liste en rapport avec la chimie